RBK:

 RBK Money — электронный платёжный сервис.
 Сокращение от Reebok
 АО «Bank RBK» — банк Казахстана.

См. также
 РБК